A Senica településnév jelentései:

 Szenice szlovákiai város szlovák neve a Szenicei járásban
 Szénás (Szenic), Besztercebánya szlovákiai város részének szlovák neve.